1-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Третьей лиги прошёл весной 1992 г. В связи с переходом на систему «осень-весна» турнир был сыгран в один круг. Путёвки во Вторую лигу получили минская «Смена» и слонимский «Альбертин».

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Первая лига 1992
 Вторая лига 1992

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1992 году